Филиппидис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Филиппидис, Константинос (род. 1986) — греческий прыгун с шестом, чемпион мира в помещении 2014 года.
 Филиппидис, Харилаос (в монашестве Хрисанф; 1881—1949) — епископ и Предстоятель Элладской православной церкви, митрополит Трапезундский.